Totka Dániel (Budapest, 1987. október 5. –) magyar labdarúgókapus.

Források 
Totka Dániel adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1987-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Budaörsi SC labdarúgói
Az FC Wil labdarúgói
A BKV Előre labdarúgói
Élő személyek